Warnier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Le patronyme Warnier est la forme septentrionale d’oïl (picard) correspondant au nom de famille français Garnier et régionaux Wargniez, Varnier et , anciens prénoms devenus patronymes.

Il s'agit d’un anthroponyme d'origine germanique, basé sur les éléments warn, nom d'un peuple germanique, élargissement de var « défendeur, protecteur, guerrier » et her > hari « armée », d'où Warinhari (en runes: ᚹᚨᚱᛁᚾᚺᚨᚱᛁ) qui a également donné les prénoms vieux haut allemand Wernher >  et bas allemand Warner.

Patronyme 

 Auguste Warnier (1810-1875), homme politique français ayant participé à la colonisation forcée de l'Algérie ;
 Francis Warnier {1954-), pilote automobile français  ;
 François Warnier (1913-2005), aviateur français  de la seconde Guerre mondiale ;
 Jacques Warnier, patron du textile à Reims ;
 Jean-Dominique Warnier (1920-1990), personnalité française de la méthodologie en informatique, voir  ;
 Jules Warnier (1826-1899), homme politique français de Reims ;
 Mathilde Warnier (1991-), actrice, mannequin et chroniqueuse française ;
 Pauline Warnier, violoncelliste et musicologue française ;
 Ruddy Warnier (1988-), homme politique belge ;
 Vincent Warnier (1967-), organiste français.

Géographie

Toponyme 
Warnier, commune d'Algérie pendant la période française (renommée Ouled Fares).

Notes et références 

Patronyme français